Bumper (auto), een onderdeel van een auto. 
Een kort filmpje of geluidsfragment tijdens een uitzending, zie Bumper (media).